Hrvatska:
 Stara Lipa, naselje u sastavu grada Požege, Požeško-slavonska županija

Slovenija:
 Stara Lipa (Črnomelj, Slovenija), naselje u sastavu općine Črnomelj